Nils Sandström (atleet), Zweeds atleet
Nils Sandström (muzikant), Zweeds muzikant
Nils Sandström (politicus), Zweeds politicus